Witu kan syfta på:

 Wituland – ett omkring 300 km² stort territorium i östra Afrika som var centrerat kring staden Witu

Geografi

Kenya 

 Witu (vattendrag i Kenya, Kitui), 
 Witu (ort), Lamu,

Papua Nya Guinea 

 Garove Island, ö, West New Britain, 
 Witu (flygplats), West New Britain, 
 Vituöarna – en ögrupp i Bismarckarkipelagen

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar